Kotgraben ist ein Gewässername:

 Kotgraben (Loisach), linker Zufluss der Loisach an der Schoberalpe der Gemeinde Lermoos, Bezirk Reutte, Tirol
 Kotgraben (Pyrhnbach), linker Zufluss des Pyrhnbachs (zur Enns) bei Wintergut, Stadt Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kotgraben (Schwarzriegelbach), rechter Zufluss des Schwarzriegelbachs (zum Nassbach, zur Schwarza, zur Leitha) in Heufuß, Gemeinde Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kotbach
 Kothgraben